«Договор слияния» (или Брюссельский договор) — европейский договор, который объединил органы Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) и Европейского экономического сообщества (ЕЭС) в единую организационную структуру.

Договор был подписан в Брюсселе 8 апреля 1965 года и вступил в силу 1 июля 1967 года. В нём указывается, что Комиссия ЕЭС и Совет ЕЭС должны заменить Комиссию и Совет Евратома, а также Верховный орган и Совет ЕОУС. Хотя каждый орган оставался юридически независимыми, появились общие институты (до этого договора, уже была общая Парламентская Ассамблея и Суд), всё вместе было известно как Европейские сообщества. Этот договор рассматривается некоторыми как реальное начало существования современного Европейского союза.

Этот договор был аннулирован Амстердамским договором, подписанным в 1997 году, который отменил его:

См. также 
 Договоры Европейского союза
 Парижский договор
 Римский договор
 Маастрихтский договор
 Амстердамский договор
 Лиссабонский договор

Примечания

Ссылки 
 EU treaties | European Union — портал «Европа»
 Chronological overview — EUR-Lex — портал «EUR-Lex»
 Договор слияния Европейский НАвигатор

1965 год
События 8 апреля
Договоры Европейского союза
История Европейского союза